Termin XH ima više značenja.

 Ksiloglukan specifična endo-beta-1,4-glukanaza, enzim
 Kosa (jezik), ISO 639 kod